Barazetti ist der Familienname folgender Personen:
 Cäsar Barazetti (1844–1907), deutscher Jurist
 Sophie Barazetti (1858–1929), österreichische Schriftstellerin